Harmonia bezeichnet:

 in der griechischen Mythologie:
 Harmonia, eine Göttin, Gemahlin des Kadmos
 eine Najade, mit Ares Mutter der Amazonen (FHG 1,75,25)
 den altgriechischen musiktheoretischen Begriff der Harmonik
 Harmonia (Band), eine deutsche Band
 (40) Harmonia, einen Asteroiden
 Harmonia (Tiergattung), eine Gattung von Marienkäfern, siehe auch Harmonia axyridis (Asiatischer Marienkäfer)
 Harmonia (Pflanzengattung), eine Pflanzengattung in der Familie der Asteraceae
 Harmonia (Roman), einen anonym erschienenen Roman
 eine Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst, Ödenburg, 1861–1863

Siehe auch:
 Harmonie (Begriffsklärung)